XCT steht für:
 ehemaliger Service zur Abwicklung preisverordnungskonformer EU-Überweisungen (vor SEPA)

xct steht für:
 Klassisches Tibetanisch (ISO-639-3-Code), Zwischenform der tibetischen Sprache nach Alt-Tibetanisch

Abkürzung